Tripier est un qualificatif et un nom de métier devenu nom de famille.

Nom commun 
 Tripier (métier), négociant ou commerçant d'abats (tripes).
 Tripier (adjectif), qualifie un produit de la famille des abats.

Patronyme 

 Nicolas Tripier (1765-1840), avocat, député, pair de France.
 François Marie Tripier (1801-1876), pharmacien militaire, ayant découvert la présence de l'arsenic dans les eaux thermales.
 Louis Tripier (1816-1877), avocat à la Cour d'appel, conseiller général, auteur de plusieurs ouvrages de droit.
 Auguste Tripier, (1830-1914), médecin, père de l'électrothérapie.